Спосіб – певна дія (послідовність дій), прийом або система прийомів, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось. 

 Спосіб (патентознавство)
 Спосіб (мовознавство)

Див. також

 Спосіб життя